As Flores do Mal
Les Fleurs du Mal (álbum de Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows)
Les Fleurs du Mal (álbum de Therion)

Desambiguação